

Arte
Giobbe – dipinto di Fra Bartolomeo
Giobbe – dipinto di Marc Chagall

Letteratura
Giobbe – poema di Mario Rapisardi
Giobbe. Romanzo di un uomo semplice – romanzo di  Joseph Roth
Giobbe. Serena concezione di Marco Balossardi – poema di Olindo Guerrini e Corrado Ricci, parodia dell'omonimo poema di Mario Rapisardi

Onomastica
Giobbe – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Giobbe – patriarca di Mosca

 Giorgio Giobbe – militare italiano
 Paolo Giobbe – cardinale italiano della Chiesa cattolica

Religione
Chiesa di San Giobbe  nel sestiere di Cannaregio affacciata sul campo omonimo, detto di Sant'Agiopo in veneziano
Giobbe – personaggio di cui si parla nel Libro di Giobbe
Libro di Giobbe – libro della Bibbia contenuto nell'Antico Testamento